Форт Аткинсон има више значења:
 Форт Аткинсон (Ајова)
 Форт Аткинсон (Висконсин)